Денис Кораблёв — сквозной заглавный герой цикла из 80 рассказов «Денискины рассказы» Виктора Драгунского.

Прототипом главного героя стал сын писателя, Денис Драгунский, впоследствии известный журналист и драматург.

В семье Кораблёвых, согласно первым рассказам, трое — мама, папа и их сын Денис. В рассказе «Сестра моя Ксения (Новогодний подарок)», в семье появляется дочка Ксения. Её прототипом стала дочь Виктора Драгунского Ксения Драгунская, впоследствии известный драматург. Лучший друг — Мишка Слонов.
Семья живёт: на Каретном Ряду («Приключение»), возле Цирка («Не хуже вас, цирковых»), в Трёхпрудном переулке («На Садовой большое движение»).

На момент публикации первых историй, например, «Англичанин Павля», Дениске восемь лет и он закончил первый класс, идёт во второй.

Экранизации 
В экранизациях имя главного героя варьируется.

 1962 — Весёлые истории, Михаил Кисляров — Дениска Кораблёв
 1966 — Девочка на шаре (детский фильм), Ираклий Циргиладзе — Дениска Кораблёв
 1970 — Волшебная сила (художественный музыкальный телефильм; новелла «Мстители из 2-го В»), Костя Цепкаев — Денис Кораблёв, ученик 2-го «в»
 1970 — Денискины рассказы (художественный музыкальный телефильм, состоит из четырёх новелл), Миша Мень — Дениска
 1973 — Где это видано, где это слыхано (короткометражный телефильм), Сергей Крупеников — Денис Кораблёв
 1973 — Капитан (короткометражный телефильм), Петя Мосеев — Денис Кораблёв
 1973 — Подзорная труба (короткометражный телефильм), Александр Михайлов — Денис Кораблёв
 1973 — Пожар во флигеле (короткометражный телефильм), Саша Михайлов — Денис Кораблёв
 1976 — По секрету всему свету (двухсерийный художественный телефильм), Владимир Станкевич — Дениска Кораблёв
 1979 — Удивительные приключения Дениса Кораблёва, Серёжа Писунов — Денис Кораблёв (озвучивает Маргарита Корабельникова)

Литература 
 Долженко Л. В. Рациональное и эмоциональное в русской литературе 50-80-х гг. XX в.: H.H. Носов, В. Ю. Драгунский, А. Г. Алексин, В. П. Крапивин: Дисс. … докт. филол. наук. Волгоград, 2001. EDN: TLHDDB
 Маслова, Т. С. Сравнительная характеристика сквозных образов-персонажей в рассказах В.в драгунского и Н.н Носова / Т. С. Маслова, Н. И. Бенеш // Международный студенческий научный вестник. — 2020. — № 1. — С. 36. — EDN VHIEKK.
 Михайлова О. О. Типология конфликтов в «Денискиных рассказах» В. Ю. Драгунского: рецептивно-функциональный аспект // Детские чтения. Т. 7. 2015. № 1. С. 94-112.
 Плешкова О. И., Селивёрстова М. П. Формирование представления о психологизме детской литературы у будущих учителей начальных классов (на материале творчества В. Ю. Драгунского) // Современные образовательные технологии в начальной школе. 2017. С. 78-82.
 Ши, Ю. Типы взаимоотношений взрослых и детей в цикле «Денискины рассказы» Виктора драгунского / Ю. Ши // Вестник Московского университета. Серия 9: Филология. — 2019. — № 4. — С. 159—166. — EDN WZVPDL.
 Golovko V. Didaktický význam «Děniskynových povídek» V. Dragunského a možnosti jejich využití na hodinách ruštiny jako cizího jazyka. — 2017.

Виктор Драгунский
Литературные персонажи
Персонажи русской литературы